Tassel steht für:

 ein Mantel der mittelalterlichen Bekleidung von Frauen und Männern, siehe Tasselmantel

Tassel ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Tassel (* 1975), französischer Jazz-Trompeter
 Charles van Tassel (1937–2013), niederländischer Sänger (Bassbariton)
 George Van Tassel (1910–1978), amerikanischer Ufologe

Van Tassel steht für
 Van Tassel (Wyoming), Name einer Ortschaft im US-Bundesstaat Wyoming